Израз може да се отнася:
 Израз, мисъл или езикова фраза, комуникирана чрез езика
 Израз (математика) – статия за израза в математиката и програмирането. В математиката това е крайната комбинация на символи, формирани на базата на определени правила.
 Израз (математика) – инструкция за изпълнение на нещо, което ще върне стойност
и други значения.